Ekstraliga polska w unihokeju kobiet 2015/2016 – 16. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiego klubowego unihokeja w Polsce. Sponsorem tytularnym był producent sprzętu sportowego Salming, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa SALMING Ekstraliga kobiet. W sezonie zasadniczym rozegrane zostało 14 kolejek spotkań, po których przeprowadzono fazę Play-off.

W sezonie 2015/2016 wystąpiło 8 klubów. Obrońcą tytułu była drużyna MMKS Podhale Nowy Targ, beniaminkiem UKS Ambra Ołtarze Ożarów Mazowiecki. Mistrzostwo Polski zdobyła drużyna Energa Olimpia Osowa Gdańsk

Uczestnicy rozgrywek

Stan po sezonie 2014/2015 
Po zakończeniu sezonu 2014/2015 ustalona została ostateczna kolejność w rozgrywkach. Tytuł mistrza Polski wywalczyła drużyna MMKS Podhale Nowy Targ, ostatnie miejsce w rozgrywkach zajęła drużyna UKS Junior Kębłowo, do rozgrywek dołączył beniaminek UKS Ambra Ołtarzew Ożarów Mazowiecki

Tabela sezonu zasadniczego 
Ostatnia aktualizacja tabeli 26.02.2016

TOP 7 Punktacji kanadyjskiej 
Ostatnia aktualizacja tabeli 25.05.2016

Faza Play-off

Mecz o miejsce V

Mecz o miejsce III

Finał

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn
 Ekstraliga polska w unihokeju mężczyzn 2015/2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Polskiego Związku Unihokeja

Pierwszy poziom rozgrywek unihokejowych kobiet w Polsce
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie
2015 w unihokeju
2016 w unihokeju